Травасош:

 Травасош (Вила-Верди) — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Брага.
 Травасош (Фафи) — район в Португалии, входит в округ Брага.